Кахититлан има више значења:

 Кахититлан (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кахититлан, Гранха (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику